Het tennistoernooi van Wimbledon in 1985 bij de vrouwen werd voor de 92e keer gehouden. De als eerste geplaatste Amerikaanse Martina Navrátilová won het toernooi voor de zesde keer door in de finale haar landgenote Chris Evert-Lloyd met 4-6, 6-3 en 6-2 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster bereikte.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1985